Falzon est un patronyme maltais.Aussi connu sous le nom de Falcon, fils de pêcheur toujours prêt pour contempler son fameux “Resteaquai”.

Étymologie 
Le nom dérive probablement du patronyme italien Falzone (fréquent en Sicile), lui-même dérivé du mot italien falce, qui désigne à la fois une faux agricole et une faux de guerre.

Selon une autre théorie, il dérive du sicilien fauzu, lui-même dérivé du latin falsus, « faux, trompeur, hypocrite ».

Le nom est attesté à Malte en 1480 sous la forme Falczun.

Distribution du patronyme dans le monde 
Selon le site Forebears, en 2014, il y avait dans le monde  personnes qui portaient ce nom, dont  à Malte. En dehors de l'archipel maltais, le nom Falzon se rencontre essentiellement en Australie, au sein de la .

Personnalités portant ce patronyme 
Le nom de famille Falzon est notamment porté par :

Par ordre alphabétique :
  (né en 1945), réalisateur australien ;
  (né en 1961), joueur de football canadien ;
  (né en 1972), acteur australien ;
  (né en 1994), pilote de moto australien ;
  (né en 1986), joueur de football maltais ;
  (née en 2003), chanteuse maltaise ;
  (née en 1981), nageuse handisport australienne ;
  (né en 1969), joueur de football australien ;
 Lionel Falzon (né en 1979), joueur et entraîneur de beach soccer français ;
  Michael Falzon (né en 1961), homme politique maltais ;
  Michael Falzon (né en 1972), acteur et chanteur (ténor) australien ;
 Nazju Falzon (1813–1865), religieux maltais, béatifié par le pape Jean-Paul II ;
 Stéphanie Falzon (née en 1983), lanceuse de marteau française.

Notes et références

Bibliographie 
 Mario Cassar, The surnames of the Maltese Islands : an etymological dictionary, Book Distributors Ltd., 2003.

Liens externes 
 

Patronyme maltais

en:Falzon